Thomas Denman ist der Name folgender Personen:

* Thomas Denman (Mediziner) (1733–1815), britischer Mediziner 
 Thomas Denman, 1. Baron Denman (1779–1854), britischer Politiker, Jurist und Richter
 Thomas Denman, 3. Baron Denman (1874–1954), britischer Politiker und Gouverneur Australiens